Евге́ний Влади́мирович Наза́йкинский () — советский и российский , доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.

Биография 
В 1943—1950 годах служил в армии, участник Великой Отечественной войны.

В 1955 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1952—1962 годах работал в Лаборатории музыкальной акустики.

С 1962 года преподавал на кафедре теории музыки Московской консерватории, в 1974—1996 гг. заведующий кафедрой, с 1976 г. — профессор.

Сын Владимир (род. 1955) — математик, член-корреспондент РАН.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
С 1967 — кандидат (диссертация «О музыкальном темпе», научный руководитель С. С. Скребков), с 1973 — доктор искусствоведения (диссертация «О психологии музыкального восприятия»). Ре­дак­тор-со­ста­ви­тель сб-ков «Му­зы­каль­ное ис­кус­ст­во и нау­ка» (вып. 1-3, 1970-78), «Ор­кестр. Ин­ст­ру­мен­ты. Пар­ти­ту­ра» (вып. 1-2, 2003—2007).

Автор свыше 100 работ, среди которых:

Книги
 О музыкальном темпе. — М., 1965.
 О психологии музыкального восприятия. — М., 1972.
 Логика музыкальной композиции. — М., 1982.
 Звуковой мир музыки. — М., 1988.
 Стиль и жанр в музыке. — М., 2002.
 Сергей Сергеевич Скребков. Музыкант. Ученый. Педагог. Мыслитель. — М., 2005.
 Мое училище. Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны. — М., 2005.
 История в музыке. Избранные исследования. — М., 2009.

Статьи
 О мно­го­слой­но­сти му­зы­каль­но­го вре­ме­ни // Му­зы­ка и ка­те­го­рия вре­ме­ни. М., 2003;
 О ком­би­на­то­ри­ке в твор­че­ст­ве С. С. Про­кофь­е­ва // М. Е. Та­ра­ка­нов. Че­ло­век и фо­но­сфе­ра. Вос­по­ми­на­ния. Ста­тьи. М.; СПб., 2003;
 Про­стран­ст­вен­ная му­зы­ка // Тео­рия со­вре­мен­ной ком­по­зи­ции. М., 2007;
 О пред­мет­но­сти му­зы­каль­ной мыс­ли // Му­зы­ка как фор­ма ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти. М., 2007;
 Фу­га в твор­че­ст­ве И. С. Ба­ха. Рах­ма­ни­нов. Ва­риа­ции на те­му Ко­рел­ли // Из лич­ных ар­хи­вов про­фес­со­ров Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. М., 2008. Вып. 3.

См. также 
 Музыкальная психология
 Музыкальная акустика

Примечания

Литература 
 Две­на­дцать этю­дов о му­зы­ке. К 75-ле­тию со дня ро­ж­де­ния Е. В. На­зай­кин­ско­го. М., 2001 (библ.);
 Соколов А. Слово об учителе // Музыкальная академия. — 2006. — № 2;
 Па­мя­ти Е. В. На­зай­кин­ско­го: ин­тер­вью, статьи, вос­по­ми­на­ния. М., 2011;
 Московская энциклопедия. — М.: Московские учебники, 2014. — Том 1: Лица Москвы, Кн. 6: А-Я. Дополнения.

Ссылки 
 Памяти Евгения Владимировича Назайкинского: Интервью. Статьи. Воспоминания

Похороненные на Троекуровском кладбище
Теоретики музыки